Esta é uma lista de futebolistas do Atlético Sport Aviação

Por ano

2016 
Atualizado em 30 de Janeiro de 2016.

2017
Goleiros:Feliciano Tchissapa, 12 Tony, 22 El Hadji Maguett
Defensor:- Anastácio Costa, 2 Xavier Vunge, - 3 Johnson, - 5 Jack Dudu, 6 Gui, - 7 Júnior, 14 Minguito, 16 António Campos, 27 Paulucho, 29 Magnusson Cadete.
Meias:- Ndoma Manuel, 4 Josemar Machaísse, 19 Rui Faial, 23 Matamba, 26 Geuda, 15 Gacá.
Atacantes:- Manuel Castro, - Pilolas, - Ivanilson, 8 Mabululu, 10 Amarildo Miranda, 13 Tucho, 17 Bena, 18 Love Cabungula, 20 Mukendi Regino, 28 Foguinho.

Atlético Sport Aviação